Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1933, den heutigen US Open, besiegte der Brite Fred Perry den Australier Jack Crawford im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 53. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1933 bei tennisarchives.com, abgerufen am 2. Juli 2019 (englisch).

U.S. National Championships 1933
1933